Litewska Partia Konserwatywna (lit. Lietuvių konservatorių partija)
 Komunistyczna Partia Łotwy (łot. Latvijas Komunistiskā partija)
 Liga Kobiet Polskich
 leśny kompleks promocyjny